Slakthuset kan avse:
 Slakthuset, Stockholm – Nattklubb i Slakthusområdet i Stockholm 
 Slakthusområdet – ett industriområde i stadsdelen Johanneshov i Söderort inom Stockholms kommun
 Göteborgs slakthus –  ett slakthus som ligger på Slakthusgatan 6-10 i Göteborg
 Slagthuset – kontors- och nöjeskomplex i Nyhamnen i Malmö
 Slakthuset, Nyköping – ett ungdomshus i Nyköping